Edwin van der Sar (wym. ; ur. 29 października 1970 w Voorhout) – holenderski piłkarz, grający na pozycji bramkarza.

Kariera klubowa 
Van der Sar pochodzi z Voorhout. Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w zespole Foreholte na pozycji obrońcy. Następnie grał w Noordwijk, gdzie po pewnym czasie został bramkarzem. Potem trafił do szkółki piłkarskiej Ajaksu Amsterdam.

W Eredivisie zadebiutował 23 kwietnia 1991 roku w wygranym 1:0 meczu ze Spartą Rotterdam zastępując w 44. minucie bramkarza Ajaksu Stanleya Menzo, który doznał kontuzji. Van der Sar zagrał w tamtym sezonie 9 meczów, po czym usiadł z powrotem na ławce po wykurowaniu się Menzo. Dwa lata później stał się już podstawowym zawodnikiem klubu. Van der Sar bronił przez 5 pełnych sezonów w Ajaksie, zdobywając Puchar Mistrzów w 1995 roku i Puchar Interkontynentalny oraz Superpuchar Europy w tym samym roku, Puchar UEFA w 1992 roku, a także 5 razy mistrzostwo Holandii (1990, 1994, 1995, 1996 i 1998), 2 razy Puchar Holandii (1993 i 1998), 3 razy Superpuchar Holandii (1993, 1994, 1995). W 1999 roku zgłosił się po niego Juventus F.C. i Van der Sar powędrował do Serie A. Po 2 sezonach gry w 2001 roku Holender podpisał kontrakt z angielskim Fulham. Jego gra w tej drużynie w sezonie 2004/2005 zaowocowała transferem do Manchesteru United. 12 grudnia 2008 holenderski bramkarz podpisał ze swoim klubem nowy kontrakt na kolejne 2 lata.

28 maja 2011 po meczu finałowym Ligi Mistrzów UEFA z FC Barcelona przegranym przez Manchester United 1:3 zakończył karierę piłkarską.

12 marca 2016 rozegrał jeszcze ligowy mecz w zespole z IV ligi (Hoofdklasse B), VV Noordwijk, w którym trenował za czasów juniorskich. Stało się to na skutek kontuzji wszystkich bramkarzy w klubie i prośby trenera. Spotkanie z Jodan Boys zakończyło się wynikiem 1:1, a Van der Sar obronił rzut karny.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Holandii zadebiutował 7 czerwca 1995 roku w przegranym 0:1 meczu z Białorusią. Zagrał na 5 imprezach, na których Holendrzy nie odnieśli jednak sukcesu: Euro 96 (ćwierćfinał), mistrzostwach świata w 1998 (IV miejsce), Euro 2000 (III-IV miejsce), Euro 2004 (III-IV miejsce), mistrzostwach świata w 2006 (1/8 finału) oraz Euro 2008 (ćwierćfinał).

Po występie w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Rosji na Euro 2008 (przegranym przez Holandię 1:3 w dogrywce), bramkarz ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jednak z powodu kontuzji Maartena Stekelenburga, poproszony przez selekcjonera Berta van Marwijka wrócił do kadry na dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2010 przeciwko Islandii i Norwegii. W ten sposób jego występy w kadrze zamknęły się w liczbie 130.

Statystyki kariery

Występy klubowe 

Stan na 12 marca 2016.

Występy w reprezentacji

Sukcesy 
AFC Ajax

 Mistrzostwo Holandii (5): 1990, 1994, 1995, 1996, 1998
 Puchar Holandii (2): 1993, 1998
 Superpuchar Holandii (3): 1993, 1994, 1995
 Puchar UEFA (1): 1992
 Liga Mistrzów (1): 1995 
 Puchar Interkontynentalny (1): 1995

Manchester United

 Mistrzostwo Anglii (4): 2007, 2008, 2009, 2011
 Tarcza Wspólnoty (3): 2007, 2008, 2010
 Puchar Ligi Angielskiej (3): 2006, 2009, 2010
 Liga Mistrzów (1): 2008
 Klubowe Mistrzostwa Świata (1): 2008

Życie prywatne 
Żoną van der Sara jest Anne-Marie van Kesteren. Para pobrała się w maju 2006 roku. Mają dwójkę dzieci, Joe i Lynne. W grudniu 2009 roku żona Edwina doznała udaru mózgu i jej stan określony został jako bardzo poważny. Edwin Van der Sar podjął decyzję o zawieszeniu kariery zawodniczej na czas nieokreślony.

Przypisy

Bibliografia 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze Juventus F.C.
Piłkarze Fulham F.C.
Piłkarze Manchesteru United
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Urodzeni w 1970